— день, связанный со знаком «Бык» в традиционном японском календаре китайского происхождения. Самый известный в Японии «День Быка» (один день или два дня с промежутком в 12 дней) выпадает на самое жаркое время года (конец июля — начало августа), отличающееся также повышенной влажностью. Главным блюдом этого дня является кабаяки — печёный или жареный угорь (унаги) под сладким соусом тэрияки. Считается, что эта пища, содержащая много жира, помогает поддержать силы в этот душный период года.

Западный аналог — , имеющие общие корни с каникулами.

Происхождение традиции 

Самое раннее упоминание о связи приготовленного угря с летней жарой относится к антологии японской поэзии «Манъёсю» (VIII столетие). В стихах Отомоно Якамоти объясняется, что для того, чтобы не потерять вес из-за летней жары, для здоровья будет полезен приготовленный угорь.

О происхождении обычая есть угря именно в летний «День Быка» существует несколько поздних легенд.

Согласно одной легенде, в столичной закусочной «Харуки-я» некий даймё (феодальный князь) заказал огромное количество кабаяки в самый разгар лета, так что повара трудились три дня, чтобы выполнить заказ: они жарили угря на протяжении дня «Нэ» (Мыши), дня «Уси» (Быка) и дня «Тора» (Тигра), а готовое блюдо относили в погреб, служащий в качестве холодильника. Но когда настало время пира и кушанье достали, то обнаружилось, что кроме кабаяки, приготовленного в День Быка, остальное протухло. Оттого будто бы повелось жарить угря только в летний День Быка.

По другому преданию, однажды учёному-голландоведу Хирага Гэннаю (1729—1780) трактирщик пожаловался на свой убыточный бизнес, так как в летнюю жару никто не хотел покупать жареных угрей, являвшихся фирменным блюдом заведения. Хираги в ответ предложил повесить у входа большой рекламный плакат с надписью «Сегодня летний День Быка! День потребления унаги!» С тех пор употребление в пищу угрей (унаги) в День Быка вошло в обычай.

Существует также гипотеза о письменной ассоциации, поскольку слово «бык», записанное японской азбукой хираганой, напоминает извивающихся угрей: うし.

Из 1 миллиарда угрей, ежегодно съедаемых во всём мире, половина приходится на японцев. При этом блюда из этой рыбы относятся к дорогой ценовой категории, и, как правило, большая часть угрей, потребляемых в Японии, выращены в искусственных водоемах.

См. также 
 Унаги
 Домбури — подаётся с унаги.

Примечания 

Японские обычаи
Праздники Японии
Японская кухня